{{Ficha de noble
|nombre = Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern 
|título = V Duque de Liria y Jérica y V Duque de Berwick
|imagen =
|epígrafe =
|título0 = 
|reinado0 = 
|predecesor0 = 
|sucesor0 = 
|otros títulos = 
|nombre completo = Jacobo Felipe Carlos Pascual Cayetano Vicente Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern
|fecha de nacimiento = 25 de febrero de 1773 
|lugar de nacimiento = París, Francia
|fecha de defunción = 3 de abril de 1794 (21 años)
|lugar de defunción = Madrid, España
|lugar de entierro = 
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = María Teresa de Silva-Fernández de Híjar y de Palafox
|descendencia = 
 Jacobo José Fitz-James Stuart y Silva, VI Duque de Liria y Jérica y VI Duque de Berwick 
 Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, XIV Duque de Alba de Tormes
|casa real = 
|dinastía = Ducado de Berwick
|himno real = 
|padre = Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva, IV duque de Liria y Jérica, IV duque de Berwick
|madre = Princesa Carolina zu Stolberg-Gedern
|firma =
|escudo = 
|lema = 
|religión = Catolicismo
}}

Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern (París, 25 de febrero de 1773 – Madrid, 3 de abril de 1794) fue un noble español de la casa de Berwick. Heredó los títulos a la muerte de su padre el 7 de septiembre de 1787.

Matrimonio y descendencia 

El 24 de enero de 1790 contrajo matrimonio en la parroquia de San Sebastián de Madrid, España con María Teresa de Silva-Fernández de Híjar y de Palafox.

El matrimonio tuvo dos hijos. El primero de ellos fue Jacobo José Fitz-James Stuart y Silva, nacido el  3 de enero de 1792 y fallecido niño el 5 de enero de 1795. El segundo fue Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, quien nació el 19 de mayo de 1794 y falleció el 7 de octubre de 1835. de manera tal que fue póstumo por haber fallecido su padre el 3 de abril de 1794.

Referencias 

Grandeza de España
Duques de España
Nacidos en París
Duques de Berwick
Fallecidos en Madrid